Такмичење у дисциплини скијашког трчања спринт класично за мушкарце на Зимским олимпијским играма 2010. у Ванкуверу одржано је у Олимпијском комплексу Вистлер Парк, 17. фебруара, 2010. са почетком у 10,15 часова.

Систем такмичења 
Ова дисциплина се трчи класичним стилом и састоји се од више фаза. У квалификацијама учествују сви такмичари који појединачно стартују на сваких 15 секунди. Најбољих 30 се квалификује за четвртфинале у којем се трчи у пет група са по шест такмичара. У полуфинале иду по два прволасирана из сваке групе и два по резултату. У полуфиналу се трчи у две групе, а по два прволасирана у групи и два по резултату иду у финале. Све фазе се одржавају истог дана.

У овој дисциплини учествовале су 62 такмичара из 25 земаља.

Земље учеснице 

  Андора (1)
  (1)
 (1)
  (4)
  (1)
  (2)

  (4)
  (4)
  (2)
  (2)
  (2)
  Грчка (1)

  (4)
  (1)
  (4)
  (1)
  (3)
  (4)

  (2)
  (4)
  (1)
  (1)
 (4)
  (4)
  (4)

 У загради се налази број спортиста који се такмиче за ту земљу

Резултати

Квалификације 
Квалификације су почеле у 10:45 по локалном времену

Четвртфинале

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Група 5

Полуфинале

Полуфинале 1

Полуфинале 2

Финале

Спољашње везе 
 Резултати
 Скијашко трчање на званичном сајту ЗОИ 2010 Ванкувер  

Скијашко трчање на Зимским олимпијским играма 2010.